Лисецкий — фамилия:

 Лисецкий, Антон Григорьевич (1790—1864) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; № 4435; 18 декабря 1830.
 Лисецкий, Михаил Антонович (1937—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Лисецкий, Пётр Иванович (род. 1946) — российский политический деятель, бывший председатель Магаданской областной думы.
 Лисецкий, Сергей Афанасьевич (1926—2022) — советский украинский кинооператор и кинорежиссёр.
 Лисецкий, Франц Осипович — Георгиевский кавалер; майор; № 7293; 17 декабря 1844.
 Лисецкий, Ян (род. 1995) — канадский пианист польского происхождения.

См. также 
 Лисицкий
 Лисовский